Премия «Люмьер» лучшей актрисе () вручается ежегодно академией Люмьер, начиная с первой церемонии в 1996 году.

Список лауреатов и номинантов

1996—2000

2001—2010

2011—2020

См. также 
 Премия «Сезар» лучшей актрисе

Ссылки 
 Аllocine.fr. Meilleure actrice: Lumières de la presse étrangère 
 Официальный сайт Академии Люмьер 
 Премия «Люмьер» на сайте IMDb 

Премия «Люмьер»
Награды актрисам